

Aziende 
Reliance era una azienda indiana fondata da Dhirubhai Ambani, in seguito alla morte del fondatore è stata divisa in più aziende dai suoi due figli:
 Anil Dhirubhai Ambani Group:
 Reliance Capital
 Reliance Communications
 Reliance BIG Entertainment
 Reliance Infrastructure
 Reliance Power
 Reliance Industries:
 Reliance Petroleum
 Reliance Life Sciences
 Reliance Solar
 Reliance Logistics
 Reliance Industrial Infrastructure
 Reliance Institute of Life Sciences
 Relicord

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Reliance – città della Contea di Lyman, Dakota del Sud
 Reliance – census-designated place della Contea di Sweetwater, Wyoming

Altro 
 Reliance – yacht vincitore dell'America's Cup 1903